Le Père peinard est un journal hebdomadaire anarchiste fondé en 1889 par Émile Pouget.

Historique 
Sous-titré Réflecs d'un gniaff à partir du numéro 21 et Réflecs hebdomadaires d'un gniaff à partir du numéro 62, il distille à travers ses articles au ton populaire des attaques en règle contre le système politique et économique de l'époque. Les thèmes abordés sont variés : action directe, antimilitarisme, anticléricalisme, dénonciation de la répression et critique de la « bourgeoisie » et des « exploiteurs ».

Souvent poursuivi en justice à cause de ses appels à l'action directe, Le Père peinard voit changer régulièrement ses gérants qui écopent de peines de prison ou d'amendes, ce qui n'a cependant jamais empêché la publication du journal.

En 1893 sont adoptées les « lois scélérates » visant à interdire toute forme de propagande anarchiste. Le Père peinard est particulièrement visé. Le dernier numéro de la première série paraît le .

Pouget se réfugie à Londres, où il entreprend la publication de la « série londonienne » qui comprend huit numéros entre 1894 et 1895. C'est en retournant en France en 1895, après avoir été acquitté, que Pouget relance le journal, d'abord sous le nom de La Sociale, puis en lui redonnant son nom d'origine en . Le dernier numéro de cette deuxième série paraît le . La troisième série paraît de janvier à . En 1902 paraît l'unique numéro de la quatrième série.

Publications 
 Almanach du Père peinard, Paris, 1894  
 Almanach du Père peinard, Paris, 1896  
 Almanach du Père peinard, Paris, 1897  
 Almanach du Père peinard, Paris, 1898

Citations

Galerie

Notes et références

Annexes

Bibliographie 

  Stephen Brown, Luce, the artist engage, Ph.D. dissertation, université Columbia, New York, N.Y. 2003.
 Émile Pouget, Le Père Peinard, textes choisis et présentés par Roger Langlais, Éditions Galilée, 1976 . Le Père peinard, un journal espatrouillant (1889-1900). Articles choisis, présentés en chronologie, avec des illustrations. Les Nuits rouges, 2006. .
 Émile Pouget, Le Père Peinard Tome I Février-, n° 1 à 23, édition critique annotée du texte intégral par Denis Delaplace, Paris, Classiques Garnier, 2015.
 Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, Gallimard, coll. « Tel », 1992  
 Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, tome 2 : De 1914 à nos jours, Gallimard, coll. « Tel », 1992  
 René Bianco, Répertoire des périodiques anarchistes de langue française : un siècle de presse anarchiste d’expression française, 1880-1983, thèse de doctorat, Université d’Aix-Marseille, 1987, , Le Père Peinard et Almanach du Père Peinard.

Radio 
 Jean Lebrun, Philippe Pelletier, Les anarchistes : le moment terroriste, et après ?, France Inter, , écouter en ligne .

Articles connexes 
 Anarchisme
 Émile Pouget
 Maximilien Luce
 Presse anarchiste
 Constant Marie
 Ludovic-Rodo Pissarro

Liens externes 
 Pourquoi et comment le Père peinard s'est bombardé journaleux : Almanach du Père Peinard, 1894 - Émile Pouget, kropot.free.fr.
  List of digitized anarchist periodicals - Bibliothek der Freien, Berlin.

Presse hebdomadaire disparue en France
Presse anarchiste en France
Titre de presse créé en 1889